Kanał Wolicki – alternatywna nazwa Rowu Wolica w Warszawie
 Kanał Wolicki – alternatywna nazwa Rowu Wolickiego w Warszawie